Árpád-házi Anna (1226/27–1285 körül) magyar királyi hercegnő, címzetes kijevi nagyhercegnő, macsói hercegné, (vidini) bolgár cárné, IV. Béla magyar király leánya
Árpád-házi Anna (1260 körül–1281) magyar királyi hercegnő, bizánci császárné, V. István magyar király leánya
Habsburg Anna (1432–1462) magyar királyi hercegnő, magyar trónkövetelő, Luxemburg jog szerinti hercegnője, türingiai tartománygrófné, I. (Habsburg) Albert magyar, cseh és német király leánya
Jagelló Anna (1503–1547) magyar királyi hercegnő, magyar, német, cseh királyné, osztrák főhercegné, II. (Jagelló) Ulászló magyar és cseh király leánya
Habsburg Anna (1528–1590) magyar királyi hercegnő, bajor hercegné, I. (Habsburg) Ferdinánd magyar és cseh király, német-római császár leánya
Habsburg Anna (1549–1580) magyar királyi hercegnő, kasztíliai és aragón (spanyol) királyné, I. (Habsburg) Miksa magyar és cseh király, német-római császár leánya
Habsburg Anna (1585–1618) magyar királyi hercegnő, magyar és cseh királyné, német-római császárné, II. (Habsburg) Ferdinánd főherceg, magyar és cseh királyi herceg, valamint Tirol hercegesített grófjának a leányaként I. Ferdinánd magyar és cseh király, német-római császár unokája
Habsburg Anna (1573–1598) magyar királyi hercegnő, lengyel királyné, litván nagyhercegné, II. (Habsburg) Károly főherceg, magyar és cseh királyi herceg, valamint Stájerország, Karintia és Krajna hercegének a leányaként I. Ferdinánd magyar és cseh király, német-római császár unokája, továbbá II. Ferdinánd magyar, cseh király, német-római császár nővére